Plutone – pianeta nano orbitante nella parte esterna del sistema solare
 Plutone – in astrologia è considerato il pianeta della trasformazione e del mistero
 Plutone nella fantascienza – costituisce lo scenario di diverse opere letterarie, principalmente di fantascienza, fin dalla sua scoperta nel 1930
 Plutone – divinità della religione romana
 Plutone – roccia magmatica intrusiva

Geografia 
Plutone – ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide

Pagine correlate 
 Pluto

Altri progetti